Mrazović ist der Familienname folgender Personen:

 Avram Mrazović (1756–1826), serbischer Wissenschaftler, Schriftsteller und Schulinspektor
 Ladislav Mrazović (1849–1881), kroatischer Schriftsteller und Publizist
 Matija Mrazović (1824–1896), kroatischer Jurist, Politiker, Schriftsteller und Publizist
 Milena Preindlsberger-Mrazović (1863–1927), bosnische Publizistin und erste Zeitungsherausgeberin in Bosnien-Herzegowina